O Melhor Jogador do Mundo pela FIFA de 2000 foi dado, pela segunda vez, ao francês Zinédine Zidane.

Resultado

Ver também 
 Melhor jogador do mundo pela FIFA